

Nom de famille 

 Georges Lapassade, (1924-2008), philosophe, sociologue et universitaire français.
 Roger Lapassade, (1912-1999), écrivain et poète français.

Homonymie
Homonymie de patronyme